Barefoot : sport proche du ski nautique se pratiquant pieds nus
 Barefooting : pratique consistant à marcher pieds-nus dans un milieu urbain
 Barefoot : film de 2014 avec Evan Rachel Wood